Рафи:

Имя
  () — арабское мужское имя.
 Абу Рафи — сподвижник пророка Мухаммада и его вольноотпущенник (мавля).
 Рафи ибн Лейс — глава антиаббасидского восстания в Средней Азии (806—810).
 Рафи уд-Дараджат (1699—1719) — падишах Империи Великих Моголов.
 Рафи уш-Шан (1670—1712) — третий сын могольского императора Бахадур Шаха I.

Фамилия
 Мохаммед Рафи (военный) (род. 1945) — военный и государственный деятель Афганистана, генерал армии.
 Рафи, Мохаммед — индийский футболист.

Другое 
 РАФИ — политическая партия в Израиле